meerdere schepen van de Royal Navy.

 De eerste Audacious was een schip met 74-kanonnen in dienst van 1785 tot 1815.
 De tweede Audacious was een slagschip, tewatergelaten in 1869, omgebouwd tot depotschip in 1902, later omgedoopt tot Fisgard, daarna Imperieuse en verkocht voor sloop in 1927.
 De derde Audacious was ook een slagschip, tewatergelaten in 1912 en gezonken door een mijn in oktober 1914.
 De koopvaarder SS Montcalm was omgebouwd tot dummy oorlogsschip met de naam HMS Audacious in 1914.
 Audacious was de oorspronkelijke naam voor de HMS Eagle (R05), een vliegdekschip uit de Audaciousklasse. Het schip werd hernoemd tot HMS Eagle op 21 januari 1946, twee maanden voor de tewaterlating op 19 maart 1946.
 De volgende Audacious is een Astuteklasse atoomonderzeeboot, geplande indienstname rond 2012.